Asia/Oceania Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2009.

Group I
Venue: State Tennis Centre, Перт, Western Australia (outdoor hard)
Dates: 4–7 лютого

The eight teams were divided into two pools of four teams. The teams that finished first in the pools played-off to determine which team would partake in the Світова група II Play-offs. The two nations coming last in the pools also played-off to determine which would be relegated to Group II for 2010.

Pools

Play-offs

  advanced to 2009 World Group II Play-offs.
  was relegated to Group II for 2010.

Group II
Venue: State Tennis Center, Перт, Western Australia (hard - outdoors)
Date: 4–6 лютого

The four teams played in one pool of four, with the team placing first advancing to Group I for 2010.

Pool

  advanced to Group I for 2010.

Previously, Pacific Oceania, Philippines, Sri Lanka, Syria and Turkmenistan had also been listed to compete.

Див. також 
 Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Австралія 
 Fed Cup Profile, Південна Корея 
 Fed Cup Profile, Казахстан 
 Fed Cup Profile, India 
 Fed Cup Profile, Chinese Taipei 
 Fed Cup Profile, Нова Зеландія 
 Fed Cup Profile, Hong Kong 
 Fed Cup Profile, Singapore 
 Fed Cup Profile, Індонезія

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Asia Oceania
Sports competitions in Perth, Western Australia
Tennis tournaments in Australia
2009 в австралійському спорті